Zahle kan syfta på: 

 Zahle – en stad i Libanon

Danska släkten Zahle
 Sophus Zahle (1797–1837), författare
 Peter Christian Zahle (1825–1898), präst och ledamot av folketinget, :da:P.Chr. Zahle
 Natalie Zahle (1827–1913), skolledare och feminist
 Wilhelmine Zahle (1840–1927), skolledare och publicist, :da:Wilhelmine Zahle
 Vilhelmine Zahle (1868–1940), författare till "Nordens första lesbiska roman"
 Carl Theodor Zahle (1866–1946), advokat och politiker, statsminister under tidigt 1900-tal
 Herluf Zahle (1873–1941), diplomat